Sezon 2000/01 2. Fußball-Bundesligi - 27. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2000/01 występowało 18 drużyn.
 
 * Tennis Borussia Berlin (13 miejsce) nie otrzymała licencji na grę w 2. Bundeslidze i w sezonie 2000/01 będzie występowała w Regionallidze Nord (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu Stuttgarter Kickers utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Tabela 

 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach i FC St. Pauli awansowały do Bundesligi 2001/02.
 Chemnitzer FC, Stuttgarter Kickers i VfL Osnabrück spadły do Regionalligi 2001/02. 
 * SSV Ulm 1846 spadł do Verbandsligi (piąty poziom rozgrywek) ponieważ nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze 2001/02 i w następnym sezonie będzie występował w Verbandslidze Württemberg, gdzie zajmie miejsce drużyny rezerwowej (SSV Ulm 1846 Amateure).

Zobacz też 
 Bundesliga 2000/01
 Regionalliga 2000/01
 Oberliga 2000/01

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w Niemczech
2001 w Niemczech